Biot ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Biot (1850–1918), französischer Mediziner, Eponym für Biot-Atmung 
 Édouard Biot (1803–1850), französischer Ingenieur und Sinologe
 Fernand Biot (1910–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher, Jesuit und Märtyrer
 Jean-Baptiste Biot (1774–1862), französischer Physiker
 Maurice Anthony Biot (1905–1985), belgisch-amerikanischer Physiker

Biot steht für:
 Biot (Einheit), eine Einheit der Stromstärke
 Biot (Optik), eine Einheit der Rotationsenergie in der Optik
 Biot-Zahl, die das Verhältnis vom äußeren Wärmeübergang zum inneren Wärmeübergang bezeichnet
 Biot (Mondkrater)
 Biotit dunkler Glimmer
 Biot (Alpes-Maritimes), französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Le Biot, Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Kanton Le Biot, Wahlkreis im französischen Département Haute-Savoie
 Maurice A. Biot Medal der American Society of Civil Engineers 

BIOT ist die Abkürzung für:
 British Indian Ocean Territory, siehe Britisches Territorium im Indischen Ozean

BIOT